Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 345 dans le monde.

 Route 345 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 345 au Québec, Canada
 Route 345 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 345 en France